Натуральне число 1252
 1252 рік до нашої ери
 1252 рік нашої ери